Слободка () — село в Рябоконевском сельском совете Краснокутского района Харьковской области.

Код КОАТУУ — 6323586208. Население по переписи 2001 года составляет 493 (212/281 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Слободка находится на реке Грузская, выше по течению примыкает к пгт Константиновка, через 3 км река впадает в реку Мерла. К селу примыкают лесные массивы.

История 
 1650 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Краснокутского района (Харьковская область)